Альпедрете ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Куэнка-дель-Гвадаррама. Занимает площадь 1,286 км². Население — 13163 человека (на 2010 год).

История 
Город основан в 1840 году.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Мадрида